Magyar Éva (1961) színésznő
 Magyar Éva (1976) színésznő